På väg, 1982–86 släpptes den 1 juli 1992 och är en samlingsbox av den svenske popartisten Per Gessle. Den består av Per Gessles två första studioalbum som soloartist, Per Gessle från 1983 och Scener från 1985, samt demoskivan Demos, 1982–86.

Track listings

Spår 14-16 på skiva 1 och 13-16 på skiva 2 är bonusspår.

Externa länkar
 Information i Svensk mediedatabas.
 Per Gessles diskografi

Samlingsalbum 1992
Samlingsalbum av Per Gessle
Samlingsalbum utgivna på EMI
Svenskspråkiga samlingsalbum